R63 peut faire référence à :
 la phrase de risque : «Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.», sur les étiquettes des produits chimiques.
 BMW R 63, une moto du constructeur allemand BMW ;
 HMS Venerable (R63), un porte-avions de la Royal Navy ;
 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides, d’après la Classification internationale des maladies ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres